

Фоллс-Сіті — місто, штат Небраска
 Фоллс-Сіті — місто, штат Орегон
 Фоллс-Сіті — місто, штат Техас